William Pulteney (1684–1764) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. hrabia Bath
 William Pulteney (1712–1763) – brytyjski arystokrata i polityk, wicehrabia Pulteney
 William Pulteney (1861–1941) – brytyjski generał

Zobacz też